Спу́нер (Spooner) — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Спунер, Лисандр (1808—1887) — американский философ.
 Спунер, Ллойд (1884—1966) — американский военный.
 Спунер, Натали (род. 1990) — канадская хоккеистка.
 Спунер, Райан (род. 1992) — канадский хоккеист.

Топоним 

 Спунер (тауншип, Миннесота)

Фильмы 
 «Спунер» — американская драма 1989 года, режиссёр Джордж Миллер.
 «Спунер» — американская трагикомедия 2009 года, режиссёр Дрэйк Доремус.